Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1938 des championnats de tennis d'Australie qui commence le 21 janvier 1938. Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Dorothy Bundy bat Dorothy Stevenson en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Nell Hall Hopman et Nancye Wynne Bolton.

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1938
Australie Simple dames
1938 en Australie
Compétition de tennis à Adélaïde (Australie)